Mariusz Fyrstenberg e Santiago González erano i detentori del titolo da due anni, ma Fyrstenberg ha scelto di non partecipare, mentre González ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Buenos Aires.

Brian Baker e Nikola Mektić hanno sconfitto in finale Ryan Harrison e Steve Johnson con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (semifinale)

 Robert Lindstedt /  Michael Venus (primo turno)
 Guillermo García López /  Leander Paes (primo turno, ritirati)

Wildcard 

  Cedric De Zutter /  Connor Glennon (primo turno)

 David O'Hare /  Joe Salisbury (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Memphis Open 2017